Plusieurs salles de spectacle et de cinéma sont baptisées, aux États-Unis, du nom de Lincoln Theatre :

Sites inscrits au Registre national des sites historiques
 Lincoln Theater (Los Angeles), en Californie
 Lincoln Theatre (New Haven), dans le Connecticut
 Lincoln Theatre (Washington, D.C.), dans le District of Columbia
 Lincoln Theater (Baton Rouge), en Louisiane
 Lincoln Theatre (Columbus), dans l'Ohio
 Lincoln Theatre (Marion), en Virginie
 Lincoln Theatre (Mount Vernon), dans l'État de Washington

Autres
 Lincoln Theatre (Yountville), en Californie
 Lincoln Theatre (Miami), en Floride
 Lincoln Theatre (Decatur), dans l'Illinois
 Lincoln Theatre (Raleigh), en Caroline du Nord